Senza rete – spettacolo teatrale di rivista del 1954
 Senza rete – programma televisivo in onda dal 1968 al 1975 sul Programma Nazionale
 Senza rete – singolo dei Litfiba del 2001